Cornus – miejscowość we Francji
 Cornus – naukowa nazwa rodzaju dereń (rośliny gł. krzewiaste z rodziny dereniowatych)